Pasma kan syfta på:

 Pasma (djur) – en fjäril
 Pasmor – en viss längd garn, se Pasmor